Диего Форла̀н () е уругвайски футболист. Роден е на 19 май 1979 г. и се състезава за Пенярол. Бивш играч е на Манчестър Юнайтед, Атлетико Мадрид и Интер Милано. Висок е 1,80 m и тежи 75 kg. От 2005 г. е посланик на добра воля на УНИЦЕФ за Уругвай. Нападателят оглавява заедно с баща си – Пабло Форлан (бивш спортист) – детска футболна школа.

Клубна кариера 

Първият му отбор е Индепендиенте.

През 2005 г. преминава във Виляреал. Той помага на отбора да достигне 1/2 финал в Шампионската лига. Печели Златната обувка, като вкарва 25 попадения през сезона. Толкова има и французина Тиери Анри.

През 2007 г. е закупен от Атлетико Мадрид за заместник на звездата на тима Фернандо Торес. Форлан дебютира срещу Реал Мадрид, но не успява да им вкара. Диего оформя тандем с аржентинския нападател Серхио Агуеро. През 2009 отново печели Златната обувка като вкарва 32 гола в испанската Ла Лига. В последния кръг на шампионата Диего изпреварва Самуел Ето'о в тази класация. През сезон 2009/10 става герой за Атлетико Мадрид като вкарва 2 попадения на ФК Фулъм във финала на Лига Европа. На Мондиал 2010 е определен за най-добрия играч на световното първенство.

Национален отбор 

Форлан дебютира за Уругвай през 2002 година. Участва на Мондиал 2002. Единственият гол, който Форлан вкарва на това световно е срещу Сенегал. В мача срещу Франция Диего играе срещу Юри Джоркаеф. Любопитно е, че бащите на двамата – Пабло и Жеан също са играли един срещу друг – на Мондиал 1966. През 2007 г. на полуфиналът на Копа Америка срещу Бразилия, Форлан вкарва гол в редовното време, но при дузпите изпуска решителната. На 17 юни 2008 г. вкарва 3 гола на Перу в квалификациите за Мондиал 2010. На 16 юни 2010 г., по време на мач на Уругвай срещу Южна Африка от втора група на Мондиал 2010, Форлан открива резултата с изненадващ шут от над 24 метра. По-късно Форлан вкарва от дузпа своя втори гол и също асистира за третия гол на Уругвай, като срещата завършва 3-0 с победа над страната-домакин. Този резултат смълчава вувузелите за първи път на Мондиала. На 2 юли 2010 се разписва срещу Гана от пряк свободен удар. Четири дни по-късно вкарва и на Холандия с далечен удар. На 10 юли вкарва на Германия в мача за 3-то място. Така Диего става вторият футболист, който вкарва 3 гола от далечно разстояние на едно световно. След финала на световното първенство в Република Южна Африка, Диего Форлан получава „Златната топка“ за най-добър играч на Мондиал 2010, след като извежда Уругвай до 4-то място на Мондиала.

Статистика

Външни препратки 
 Официален сайт
 
 
 Профил в BDFutbol
 Профил в Transfermarkt
 Профил, FIFA World Cup 2010

Бележки 

Родени в Монтевидео
Уругвайски футболисти
Уругвайски треньори по футбол
Футболисти на Манчестър Юнайтед
Футболисти на Атлетико Мадрид
Футболисти на Виляреал
Футболисти на Интернасионал
Футболисти на Индепендиенте
Футболисти на Пенярол
Посланици на добра воля на УНИЦЕФ